Orthonotomyrmex — подрод муравьёв подсемейства формицины в составе рода Camponotus (Formicinae, Camponotini). Африка и южная Азия.

Описание 
Мелкие и среднего размера муравьи коричневого и чёрного цвета, крепкого телосложения. Кастовый диморфизм выражен. Голова крупных особей большая, шире своей длины, усеченная сзади, иногда с отчетливыми оцеллиями; более или менее округлая у малых рабочих. Наличник короткий, с закругленной передней долей, иногда с выемкой посередине. Мезосома рабочих массивная, с сильным вдавлением или выемкой впереди проподеума; (C. sericeus, C. mayri, C. selene), иногда мезосома более или менее округлая (C. wasmanni, C. dolfleini); переднеспинка обычно округлая, но у C. wasmanni плечи переднеспинки имеют двояковыпуклую форму, а у C. selene вся спина мезосомы килевидна, а плечи переднеспинки расширены в виде зубцов. Петиоль узловатый, заметно закругленный, грубо пунктированно-ямчатый. Кутикула матовая, часто в резкой пунктировке. Усики длинные, у самок и рабочих 12-члениковые. Жвалы рабочих с 6 зубцами. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 4 сегментов. Голени средних и задних ног с одной апикальной шпорой. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного сегмента (петиоль).

Систематика 
Включает более 10 видов. Orthonotomyrmex впервые выделен в качестве подрода в 1906 году американским энтомологом Уильямом Эшмидом (1855—1908) с типовым видом .
Включён в состав рода Camponotus в качестве подрода.

  (Африка: Ангола)
  (Шри-Ланка)
  (Малайзия)
  (Вьетнам, Китай, Непал, Таиланд)
  (ЮАР)
  (Африка)
  (Индия, Шри-Ланка)
  (Вьетнам, Индия, Мьянма, Непал, Таиланд)
  (Афганистан, Индия, Непал, Шри-Ланка)
  (Египет, Иордания)
  (Китай)
  (Индия)
  (Африка)
  (Африка)
  (Индия, Китай, Мьянма, Непал)
  (Африка, Азия)
  (Бангладеш, Бутан, Индия, Таиланд)
  (Китай)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Formicinae
Кампонотусы